Versand steht für:
 eine Organisationseinheit im Unternehmen, siehe Warenausgang
 Versandhandel (umgangssprachlich)

Siehe auch: